De Ironman Hawaï 2007 is een triatlon die op zaterdag 13 oktober 2007 werd gehouden. Het was de 31e editie van de Ironman Hawaï. Deze wedstrijd deed dienst voor het wereldkampioenschap triatlon voor de Ironman Afstand (3,86 km zwemmen - 180,2 km fietsen - 42,195 km hardlopen). De start vond plaats op het eiland Hawaï in Kailua-Kona.

De wedstrijd bij de mannen werd gewonnen door de Australiër Chris McCormack. Bij de vrouwen streek Chrissie Wellington met de hoogste eer. Met een tijd van 9:08.45 versloeg ze de Canadese Samantha McGlone. Met name bij het fietsen maakte ze het verschil in de wedstrijd.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen

Handbikes

Minder validen

2007
Triatlon in 2007